Bahon (Haïti)
 Báhoň (Slowakije)